Der Cheltenham and Gloucester Trophy 2006 war die 45. Austragung des nationalen List-A-Cricket-Wettbewerbes über 50 Over in England. Der Wettbewerb wurde zwischen dem 22. April und 19. August 2007 durch die 18 englischen First-Class-Countys sowie Schottland und Irland ausgetragen. Gewinner waren die Sussex Sharks.

Format 
Die 20 Mannschaften wurden in zwei Gruppen mit je 10 Mannschaften aufgeteilt. In diesen spielte jedes Team einmal gegen jedes andere. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden oder No Result einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Der jeweils Gruppenerste qualifizierte sich für das Finale.

Gruppenphase

North Conference 
Tabelle

South Conference 
Tabelle

Finale

Weblinks 
 Wettbewerb auf Cricinfo
 Wettbewerb auf Cricket Archive

Einzelnachweise 

2006
Englische Cricket-Saison 2006
Cricket-Wettbewerb in Schottland
Cricket-Wettbewerb in Irland
Cricket-Wettbewerb in Nordirland
Cricket-Wettbewerb in Wales